Чемпіонат Югославії з футболу 1934—1935 () — дванадцятий розіграш футбольної першості Югославії. Переможцем втретє став клуб БСК (Белград) .

Кваліфікація

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Плей-офф
 Третя команда групи 5 («Граджянскі» (Загреб)) зустрічалась з переможцем чемпіонату Загреба клубом «Славія» (Вараджин).

Основний турнір

Турнірна таблиця

Таблиця результатів

Склади призерів

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Югославії 1935 на rsssf.com 
 Повна статистика сезону 
 Виступи клубу «Хайдук» 
 Виступи клубу «Граджянскі» 
 Чемпіонати Югославії 1930-х років 

Югославія
Югославія
1